Zantoch ist der Name mehrerer Orte:
Santok, Gemeinde im Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus
Sątok, Ortschaft in der Gemeinde Bierutów, Powiat Oleśnicki, Polen